Martainville kan syfta på:
 Martainville, Calvados
 Martainville, Eure